Pilotrichopsis är ett släkte av bladmossor. Pilotrichopsis ingår i familjen Cryphaeaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Pilotrichopsis